Le guerre Rus'-bizantine designano una serie di eventi bellici che videro contrapposte, in un periodo di tempo compreso tra il IX e l'XI secolo, le popolazioni slave della Rus' di Kiev e l'impero bizantino. 

Spedizione dei Rus' in Paflagonia, ca. 830 
guerra Rus'-bizantina (860)
guerra Rus'-bizantina (907)
guerra Rus'-bizantina (941)
guerra Rus'-bizantina (970-971)
guerra Rus'-bizantina (987)
guerra Rus'-bizantina (1024)
guerra Rus'-bizantina (1043)

Pagine correlate

Trattati Rus'-bizantini